Il singolare del Tashkent Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Marat Safin era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–2, 6–2 Evgenij Kafel'nikov.

Teste di serie

  Marat Safin (campione)
  Evgenij Kafel'nikov (finale)
  Dominik Hrbatý (semifinali)
  Sjeng Schalken (quarti di finale)

 Nicolas Kiefer (primo turno)
 Xavier Malisse (primo turno)
 Davide Sanguinetti (primo turno)
 Julien Boutter (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Tashkent Open 2001
ATP Tour 2001